Монарка има више значења:

 Монарка (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монарка (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику